Річка Нака

Річка Нака (Сайтама)
Річка Нака (Тіба)
Річка Нака (Тотіґі)
Накаґава — японська назва річки Нака